Бакинци — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Бакинци проживало 608 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 749
 Хорваты — 113
 Югославы — 0
 Другие — 1
1981 год:
 Сербы — 646
 Хорваты — 156
 Югославы — 9
 Другие — 9
1991 год:
 Сербы — 551
 Хорваты — 36
 Югославы — 19
 Другие — 2

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской